Whitehall kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 
 Whitehall – en gata och ett distrikt i stadsdelen Westminster i centrala London
 Palace of Whitehall – kungligt palats i området, förstört 1698 genom brand

USA

 Whitehall, Michigan
 Whitehall, Montana
 Whitehall, New York
 Whitehall, Ohio
 Whitehall, Pennsylvania
 Whitehall, Wisconsin